Râul Măgheruș se poate referi la:

 Măgheruș - afluent al Mureșului
 Măgheruș - afluent al Șieului
 Măgheruș - afluent al Beregsău